Een verkeersweg:
 N195 (België)
 N195 (Frankrijk)
 N195 (Nederland), zie Provinciale weg 195

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing